Animal Instinct – album di Gary Hoey del 1993
 Animal Instinct – album dei The Cranberries del 1999, dall'album Bury the Hatchet
 Animal Instinct – album dei Tygers of Pan Tang del 2008